Ioan Vieru ist der Name folgender Personen:

*Ioan Vieru (Schriftsteller) (* 1962), rumänischer Poet und Herausgeber
 Ioan Vieru (Leichtathlet) (* 1979), rumänischer Leichtathlet